I daglig tale bruger vi begrebet sprog på mange måder:

 Sprog er et system til at udtrykke betydning eller tanker. Eksempler:
 Fagsprog
 Kropssprog
 Programmeringssprog
 Skriftsprog
 Talesprog
 Tegnsprog
 Billedsprog
 Formelt sprog
 Slang
 Sort snak
 Tungetale
 Videnskabeligt sprog